

Sciences et techniques 
 (16441) Kirchner est un astéroïde de la ceinture principale, ainsi nommé en l'honneur du peintre expressionniste allemand Ernst Ludwig Kirchner.

Patronyme 

 Albert Kirchner (1860-1902), aussi dit Léar, photographe, cinéaste et inventeur français ;
 Albert Emil Kirchner (1813-1885), artiste peintre saxon ;
 Alicia Kirchner (1946-), femme politique argentine, ministre du développement social de 2006 à 2015, sœur de Néstor Kirchner ;
 Andreas Kirchner (1953-2010), bobeur est-allemand ;
 Cristina Fernández de Kirchner (1953-), avocate et sénatrice argentine, veuve de l'ex-président Nestor Kirchner, présidente de l’Argentine de 2007 à 2015 et actuelle vice-présidente ;
 Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), peintre allemand du mouvement expressionniste ;
 Eugen Kirchner (1868-1938), peintre et illustrateur allemand ;
 Friedrich Kirchner (1885-1960), général allemand durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Heinrich Kirchner (1902-1984), sculpteur allemand ;
 Ignaz Kirchner (1946-2018), acteur allemand ;
 Jaime Lee Kirchner (1981-), actrice américaine ;
 Johanna Kirchner (1889-1944), dissidente anti-nazi ;
 Leon Kirchner (1919-2009), compositeur américain ;
 Mark Kirchner (1970-), athlète allemand ;
 Máximo Kirchner (1977-), homme politique argentin, fils de Néstor Kirchner et de Cristina Fernández de Kirchner ;
 Néstor Kirchner (1950-2010), président de l'Argentine de 2003 à 2007, feu époux de Cristina Fernández de Kirchner qui lui a succédé à la présidence ;
 Paul Kirchner (1952-), dessinateur américain ;
 Raphael Kirchner (1875-1917), peintre et dessinateur autrichien ;
 Theodor Kirchner (1823-1903), compositeur allemand ;
 Volker David Kirchner (1942-2020), compositeur et altiste allemand.

Patronyme germanique